Căzănești ist der Name mehrerer Ortschaften 
 in der Republik Moldau:
 Căzănești (Republik Moldau), Gemeinde im Rajon Telenești
 in Rumänien:
 Căzănești, Stadt im Kreis Ialomița
 Căzănești (Mehedinți), Gemeinde im Kreis Mehedinți
 Căzănești (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara
 Căzănești (Olt), Dorf im Kreis Olt
 Căzănești (Ghioroiu), Dorf im Kreis Vâlcea
 Căzănești (Milcoiu), Dorf im Kreis Vâlcea
 Căzănești (Râmnicu Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea
 Căzănești (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui